Boggio d'Aquitania – nobile franco
Alberto Boggio (1969) – ex calciatore argentino
Carlo Boggio (1931-2017) – politico italiano
Enrico Boggio Lera (1862-1956) – fisico e matematico italiano
Luigi Boggio (...–...) – calciatore italiano
Luigi Boggio (1942–...) – politico italiano
Maria Boggio (1870-1915) – sindacalista italiana naturalizzata statunitense
Maricla Boggio (1937) – scrittrice, drammaturga e giornalista italiana
Norberto Boggio (1931-2021) – ex calciatore argentino
Pier Carlo Boggio (1827-1866) – patriota, giornalista e politico italiano
Tommaso Boggio (1877-1963) – matematico italiano